Saint Pancrace désigne plusieurs personnages considérés comme saints par l'Église.

Saints catholiques et orthodoxes 
 Pancrace de Taormine (), premier évêque de Taormine et martyr ; fêté le 8 juillet.
 Pancrace de Rome († 304), martyr, est l'un des trois saints de glace ; fêté le 12 mai.
 Pancrace de Besançon († vers 346), ou Panchère ou Pancaire ou Panchaire,  de Besançon, martyrisé par les officiers de l'empereur arien Constance ; fêté le 22 juillet, parfois avec ses prédécesseurs et successeurs Hilaire et Just.

Saints catholiques

Saints orthodoxes 
 Pancrace des Grottes de Kiev () ; fêté le 9 février.

Voir aussi

Références 

Pancrace

en:Saint Pancras